Граде () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Граде, Ганс (1879—1946) — немецкий инженер-конструктор.
 Граде, Хаим (1910—1982) — еврейский поэт, прозаик, переводчик и журналист.

См. также 
 Граде — район в Португалии в округе Виана-ду-Каштелу.